palaite   peut désigner deux choses 
 un synonyme d'huréaulite 
 une langue antique le palaïte

Notes et références